La Floride est divisée en 27 districts congressionnels, chacun représenté par un membre de la Chambre des Représentants. Après le recensement de 2010, le nombre de sièges alloué à la Floride a été augmenté de 25 à 27 en raison de l'augmentation de sa population.

Districts actuels 
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel
  congressionnel

Références